Susana Feitor (* 28. Januar 1975 in Alcobertas, Portugal) ist eine portugiesische Leichtathletin, die ihren größten Erfolg mit dem Gewinn der Bronzemedaille über 20 km Gehen bei den Weltmeisterschaften 2005 in Helsinki feierte. Mit insgesamt elf Teilnahmen hält sie den Rekord für die meisten Weltmeisterschaftsauftritte eines Leichtathleten.

Feitor ist 1,60 Meter groß und wiegt 51 Kilogramm.

Erfolge 
 1999: 9. Platz Welt-Cup (20 km Gehen: 1:30:13 h), 4. Platz Weltmeisterschaften (20 km Gehen: 1:31:23 h)
 2000: 14. Platz Olympische Spiele (20 km Gehen: 1:33:53 h)
 2002: 14. Platz Welt-Cup (20 km Gehen: 1:32:57 h)
 2003: 5. Platz Europa-Cup (20 km Gehen: 1:29:08 h), 9. Platz Weltmeisterschaften (20 km Gehen: 1:30:15 h)
 2004: 20. Platz Olympische Spiele (20 km Gehen: 1:32:47 h)
 2005: 3. Platz Weltmeisterschaften (20 km Gehen: 1:28:44 h)
 2006: 14. Platz Europameisterschaften (20 km Gehen: 1:32:19 h)
 2007: 5. Platz Weltmeisterschaften (20 km Gehen: 1:32:01 h)
 2008: 10. Platz Welt-Cup (20 km Gehen: 1:29:38 h)
 2009: 10. Platz Weltmeisterschaften (20 km Gehen: 1:32:42 h)
 2010: 16. Platz Welt-Cup (20 km: 1:37:58 h)
 2011: 6. Platz Weltmeisterschaften (20 km Gehen: 1:31:26 h)

Persönliche Bestleistungen 
 3000 Meter Gehen: 12:08,30 min, 3. Juni 2001 in Vila Real St António, Portugal
 5000 Meter Gehen: 20:40,24 min, 9. Mai 2001 in Rio Maior, Portugal
 10.000 Meter Gehen: 44:07,80 min, 2. August 2003 in Seia, Portugal
 10 km Gehen: 42:39 min, 11. März 2001 in Lanciano, Italien
 20.000 Meter Gehen: 1:29:36,4 h, 21. Juli 2001 in Lissabon, Portugal
 20 km Gehen: 1:27:55 h, 7. April 2001 in Rio Maior, Portugal

Leistungsentwicklung

Weblinks

Einzelnachweise 

Geher (Portugal)
Olympiateilnehmer (Portugal)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Universiadeteilnehmer (Portugal)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 1999
Portugiesischer Meister (Leichtathletik)
Portugiese
Geboren 1975
Frau